Liga I 2008/2009 var den nittioförsta säsongen av Liga I, Rumäniens högsta division av fotboll. Säsongen startade den 26 juli 2008 och slutade den 10 juni 2009.  Totalt deltog 18 lag i ligan och FC Unirea Urziceni vann ligan med 3 poäng före tvåan FC Timişoara.

FC Argeş Piteşti blev degraderade till Liga II trots att de placerade sig tia i tabellen. Anledningen till degraderingen var en korruptionsskandal.  Istället fick CS Gaz Metan Mediaș spela vidare i högsta divisionen. De skulle annars ha degraderas.

Tabell

Referenser

Källor 

Fotbollssäsongen 2008/2009
2009 i Rumänien
2008 i Rumänien
Säsonger av Liga I